Ентернасионо дьо Страсбург 2012 е 26-ото издание на Ентернасионо дьо Страсбург. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2012. Провежда се в Страсбург, Франция от 19 до 26 май.

Поставени тенисистки 
  Сабине Лисицки (1 кръг)
  Франческа Скиавоне (шампионка)
  Мария Кириленко (1 кръг, отказва се)
  Анабел Медина Гаригес (четвъртфинал)
  Мона Бартел (1 кръг)
  Марина Еракович (1 кръг)
  Клара Закопалова (отказва се)
  Тамира Пашек (осминафинал)
  Александра Возняк (1 кръг)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Натали Грандин /  Владимира Ухлиржова (финал)
  Олга Говорцова /  Клаудия Янс (шампионки)
  Манди Минела /  Полин Парментие (осминафинал)
  Тимеа Бабош /  Су-Вей Сие (полуфинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Ентернасионо дьо Страсбург